Centar, le « centre », est un toponyme qui peut désigner :
Centar, le centre ville de Banja Luka en Bosnie-Herzégovine ;
Centar, une municipalité de Bosnie-Herzégovine située dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ; elle correspond au centre historique de la ville ;
Tsentar, une municipalité du Grand Skopje, en Macédoine du Nord.